Licinio Barzanti – pittore italiano
 Nedo Barzanti – politico italiano
 Roberto Barzanti – politico italiano